Дзюбенко Вадим Валерійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дзюбенко Володимир Васильович — діяч ОУН, вояк УПА, командир загону у ВО-1 «Заграва».
 Дзюбенко Володимир Степанович (1942) — український художник.
 Дзюбенко Геннадій Ігорович (*1970) — колишній український футболіст та футбольний арбітр.
 Дзюбенко Микола Іванович (1935—2004) — український астроном, полярник, професор Київського університету.
 Дзюбенко Микола Іванович (1952) — російський ботанік, професор, директор .
 Дзюбенко Наталія Миколаївна — художній керівник ансамблю народного танцю «Дружба», почесний громадянин Рівного.
 Дзюбенко Наталія Михайлівна (1958) — російський кінохудожник.
 Дзюбенко-Мейс Наталія Язорівна (*1952) — українська письменниця; дружина Джеймса Мейса
 Дзюбенко Олексій Терентійович (1890—1968) — український бандурист.
 Дзюбенко Роман Васильович (1994—2021) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дзюбенко Юрко Олексійович (1893-?) — підполковник Армії УНР.